Margaret Gibson (o Patricia Palmer) – (1894-1964)  attrice USA
Margaret Gibson – (1944), poetessa USA
Margaret Gibson – (1948-2006), romanziera e autrice di racconti canadese